Аньевас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бесайя. Занимает площадь 21,5 км². Население — 363 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Anievas

Муниципалитеты Кантабрии